bestuurder over een bepaald gebied
 beheerder van vermogen voor iemand die daartoe zelf niet in staat wordt geacht, zie beschermingsbewind
 beheerder van een erfenis, zie testamentair bewind
 beheerder en vereffenaar in een failliissement, zie curator (juridisch)
 beheerder van vermogen bij surseance van betaling
 vereffenaar van een gemeenschap die wordt opgeheven of van een negatieve nalatenschap, zie vereffening
 vertegenwoordiger en belangenbehartiger van persoon die onder curatele is gesteld, zie curatele